Nemzeti Bajnokság I 2011-12 var den 113. udgave af det ungarske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 15. juli, 2011 og blev afsluttet i 26. maj, 2012.

Debreceni VSC vandt deres 6. ungarske mesterskab.

Tabel 

1:Udelukket fra deltagelse i europæisk fodbold  2:3Vasas fratrukket 2 point pga. brug af uautoriserede spiller Haris Mehmedagić.

Målscorer
Pr. maj, 2012; Kilde: MLSZ (Klik på "Góllövő lista") 

Fodbold i Ungarn